Hoppe je německé příjmení:

 Alfred Hoppe – více osob téhož jména a příjmení
 Bedřich Hoppe (1838–1884), politik a propagátor české kultury a školství v Brně
 Felix Hoppe-Seyler (1825–1895), německý fyziolog a chemik
 Hans-Hermann Hoppe (* 1949), německý ekonom
 Libor Hoppe (* 1962), český podnikatel a politik ODS, poslanec
 Markus Hoppe – více osob téhož jména a příjmení
 Rolf Hoppe (1930–2018), německý herec
 Theodor Hoppe (1831–1897), rakouský architekt
 Viktor Hoppe (1874–1962), český generál
 Vladimír Hoppe (1882–1931), český filosof

ženy
 Felicitas Hoppe (* 1960), německá spisovatelka
 Marie Hoppe-Teinitzerová (1879–1960), textilní a průmyslová výtvarnice